

Береславка — село, Бобринецький район, Кіровоградська область

Береславка — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область